Рево — топоним, фамилия и имя.

Носители фамилии 
 Кристи́н Рево д’Алло́н-Боннфуа́ (; род. 10.11.1971) — французский политик, член Социалистической партии, депутат Европарламента.
 Михаил Васильевич Рево — украинский советский микробиолог (вирусолог), академик Украинской академии сельскохозяйственных наук.
 Могила М. В. Рево — памятник регионального значения Черниговской области Украины.
 Его именем названа улица в Чернигове.
 Луи Рево (1866–1950) — парижский промышленник, депутат Французской республики, муж французской художницы Лоры Леру-Рево.

Носители имени 
 Рево Рамазанович Идиатуллин (, род. 2.10.1938) — советский партийный деятель, первый секретарь Татарского республиканского комитета КПСС в 1990—1991 годах.

Топонимы 
 Рево — Коммуна в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже в Италии.
 Улица Академика Рево () — улица в Новозаводском районе города Чернигов, названа именем Михаила Васильевича (Вавильевича) Рево.